Маутендорф () — многозначный термин:

 Маутерндорф — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Маутерндорф — средневековый замок в федеральной земле Зальцбург, Австрия.